Certificate of Proficiency in English – angielski certyfikat językowy
 Contrat première embauche – francuski program zatrudniania młodych ludzi
 Efekt cytopatyczny – ang. cytopathic effect – CPE
 Customer-premises equipment – sprzęt komunikacyjny, zakończenie sieci telekomunikacyjnej znajdujące się u klienta; terminal